Il doppio del Guangzhou International Women's Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Edina Gallovits e Sania Mirza erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare al torneo per difenderlo.

Hsieh Su-wei e Zheng Saisai hanno sconfitto in finale Chan Chin-wei e Han Xinyun per 6-2, 6-1.

Teste di serie

  Jarmila Gajdošová /  Anastasija Rodionova (quarti di finale)
  Alberta Brianti /  Petra Martić (semifinale)

  Chang Kai-chen /  Jill Craybas (quarti di finale)
  Marija Kondrat'eva /  Sun Shengnan (primo turno)

Tabellone

Note 

Guangzhou International Women's Open 2011